Skive har flere betydninger:

 Skive — en jysk by
 Skive Kommune — en jysk kommune
 Skive (emne) — et tyndt afskåret emne

Se også

Skive kan desuden være slang for noget rundt og anvendes meget i forbindelse med musik:

 Cd
 Cd-rom
 Dvd
 Grammofonplade